Masaru (まさる) est un prénom masculin, selon la liste des prénoms japonais.
Il peut faire référence à :
 Inoue Masaru (1843-1910), ingénieur et bureaucrate de l'empire du Japon,
 Masaru Arai (新井優), astronome japonais, 
 Masaru Emoto (1943-2014), chercheur japonais qui étudie l'eau depuis plusieurs années, 
 Masaru Furukawa, détenteur du record du monde de natation messieurs du 200 mètres brasse en 1936 ; voir :de:Masaru Furukawa, 
 Masaru Gotsubo, illustrateur japonais, dessinateur du manga Samurai Champloo,
 Masaru Ibuka (井深大, 1908-1997), industriel japonais, 
 Masaru Inoue (井上傑), astronome japonais,
 Masaru Konuma (Konoma Masaru), réalisateur japonais de nonnesploitation, 
 Masaru Mukai (向井優), astronome japonais, 
 Masaru Satō (佐藤勝, 1928-1999), compositeur japonais de musiques de films,
 Wakanohana Masaru, sumotori, fils de Takanohana Kenshi.

Dans la fiction :
 Masaru Asou, personnage du film japonais Kamen Rider ZO,   
 Daimon Masaru, personnage du manga Digimon Data Squad.

Prénom masculin
Prénom japonais